Конате () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Конате, Амината (род. 1968) — гвинейская легкоатлетка.
 Конате, Ибраима (род. 1999) — французский футболист.
 Конате, Карим (род. 2004) — ивуарийский футболист.
 Конате, Макс Адам (род. 1991) — украинский баскетболист.
 Конате, Мохамед (род. 1997) — ивуарийский футболист.
 Конате, Мусса (род. 1993) — сенегальский футболист.
 Конате, Па (род. 1994) — гвинейский футболист.
 Конате, Секуба (род. 1964) — гвинейский генерал, и.о. президента Гвинеи с 2009 по 2010 год.
 Конате, Тиемоко (род. 1990) — ивуарийский футболист.